Příjmení Teichmann nosí více významných osobností:

 Axel Teichmann (* 1979) – německý běžec na lyžích
 Eduard Teichmann (1866–1944) – český pedagog, mohelnický kronikář a historik, spisovatel
 Hedwig Teichmann-Peschke (1875–1949), slezsko-německá spisovatelka
 Jil Teichmannová (* 1997) – švýcarská profesionální tenistka